Smile kan avse:
 Smile (melodi) – melodi från filmen Moderna tider.
 Smile (Beach Boys-album) – rockalbum av den amerikanska pogruppen The Beach Boys.
 Smile (Brian Wilson-album) – album av Brian Wilson.
 Smile (musikgrupp) – brittiska popgruppen Queen innan de blev berömda.
 SMILE – nionde albumet av L'Arc-en-Ciel.
 Smile (singel) – Singel av Jasmine Kara

Se även
 Smiley (olika betydelser)